

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2020.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Bournemouth: 2014-2015
 
Portsmouth: 2018-2019

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi